Валькирия:
 Валькирия — дева-воительница из скандинавской мифологии.
 Валькирия — адаптированная Marvel comics версия персонажа.
 «Русская Валькирия» — прозвище российской спортсменки Анастасии Яньковой.
 «Валькирия» () — опера Рихарда Вагнера из тетралогии «Кольцо Нибелунга».
 North American XB-70 Valkyrie — американский экспериментальный стратегический бомбардировщик.
 Kratos XQ-58 Valkyrie — американский экспериментальный беспилотный боевой летательный аппарат
 Valkyria — шведская музыкальная группа, играющая в стиле языческого метала.
 «Валькирия» — российская техно-трэшевая группа.
 Операция «Валькирия» (Заговор 20 июля) — заговор Германского Сопротивления с целью убийства Гитлера.
 Операция «Валькирия» — фильм 1971 года режиссёра Франца Петера Вирта о покушении высокопоставленных офицеров Вермахта на Адольфа Гитлера.
 Операция «Валькирия» (фильм) — фильм 2008 года режиссёра Брайана Сингера c Томом Крузом в главной роли о покушении высокопоставленных офицеров вермахта на Адольфа Гитлера.
 «Валькирия» — южноафриканская реактивная система залпового огня.
 «Comic Valkyrie» — японский журнал.
 «Валькирии» — роман Пауло Коэльо.
 «Валькирия» — роман Марии Семёновой.
 (877) Валькирия — астероид, открытый в 1915 году.
 Valkyria Chronicles — японская тактическая ролевая игра, положившая начало серии одноимённых игр.

См. также 
 Операция «Валькирия»